Резеда бухарская () — вид травянистых растений рода Резеда семейства Резедовые (Resedaceae).

Впервые вид был описан русским ботаником, флористом Дмитрием Ивановичем Литвиновым.

Естественным образом распространён на территории Центральной Азии, в Туркестане, на Памире и в Афганистане.

Является кормовым растением для гусениц бабочек глауконома.

Примечания

Ссылки 
 
 

Резедовые